Rani, nom alternatiu de l'Herèthia, a Geòrgia
 Rani (títol), per designar l'esposa del raja